Ion Dumitrescu este numele mai multor persoane din România:
 Ion Dumitrescu (tenor), zis și Giovanni (1860–1913), tenor român
 Ion Dumitrescu (compozitor) (1913–1996), compozitor român, membru al familiei Dumitrescu
 Ion Dumitrescu (sportiv) (1925–1999), trăgător de tir român
 Ion Dumitrescu (politician), politician român